Joachim Belgický (celé jméno: Joachim Karl-Maria Nikolaus Isabelle Marcus d'Aviano; * 9. prosince 1991, Woluwe-Saint-Lambert) je princ belgický, arcivévoda rakouský, princ uherský a český.

Narození a rodina 
Narodil se 9. prosince 1991 v nemocnici Cliniques universitaires Saint-Luc ve Woluwe-Saint-Lambert jako syn arcivévody Lorenza Rakouského d'Este a princezny Astrid Belgické.

Jeho kmotry jsou jeho teta arcivévodkyně Isabella Rakouská-d'Este a princ Nikolaus z Lichtenštejna.

Základní a část středního vzdělání získal na jezuitské škole Sint-Jan Berchmanscollege v Bruselu. V září 2007 nastoupil na Malvern College v Anglii. Dne 16. listopadu 2010 se přihlásil na dobrovolný výcvikový kurz pro armádu v Centru základního výcviku v belgickém Arlonu. Dne 29. července 2011 dokončil studium na námořní škole v Bruggách aby se stal důstojníkem belgického námořnictva.

Od září 2011 začal studovat na Bocconiho univerzitě v Miláně. Zde získal bakalářský titul z oboru „Mezinárodní ekonomika, management a finance“.

V březnu 2012 složil přísahu námořnictvu na námořní základně v Zeebrugge. Jako záložní důstojník belgického námořnictva absolvoval v říjnu 2016 dvoudenní výcvik na palubě hlídkového plavidla P901 Castor.

Po absolvování dvou stáží ve Spojených státech se v roce 2016 vrátil do Belgie.

Pracuje jako analytik pro finanční společnost Atlas Invest v Bruselu.

Tituly a oslovení 
 9. prosince 1991 – 7. února 1996: Jeho císařská a královská Výsost princ Joachim Belgický, arcivévoda Rakouský-d'Este, královský princ uherský a český
 od 7. února 1996: Jeho císařská a královská Výsost princ Joachim Belgický, arcivévoda Rakouský-d'Este, královský princ uherský a český, princ modenský

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
  Royalty 
  Belgian Monarchy
  Rodovid

Belgičtí princové
Arcivévodové
Rakouští-Este
Narození 9. prosince
Narození v roce 1991
Narození ve Woluwe-Saint-Lambert
Muži
Žijící lidé